Il doppio del torneo di tennis Challenger de la Ciudad de Mexico 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gastón Etlis e Damian Furmanski che hanno battuto in finale Paulo Taicher e Andres Zingman 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Antonio Prieto /  Cristiano Testa (semifinali)
 David Roditi /  Michael Sell (semifinali)

 Alejandro Hernández /  Jocelyn Robichaud (quarti di finale)
 Jose Frontera /  Daniel Melo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger de la Ciudad de Mexico 1999